Ольстерцы (англо-ирландцы и шотландо-ирландцы) — совокупность народов общей численностью 1,2 млн чел., основное население Северной Ирландии. Проживают в Ольстере, большей частью входящем в состав Великобритании (1,06 млн чел.). Другие страны расселения: Канада — 60 тыс. чел., США — 50 тыс. чел., Австралия — 30 тыс. чел. Религиозная принадлежность верующих: протестанты.

Корни 
Ведут своё происхождение от английских и шотландских поселенцев, прибывших главным образом в XVII веке. В отличие от других областей Ирландии, земли в Ольстере после его присоединения к Британии раздавались не крупным лендлордам, а средним и мелким фермерам, что привело к образованию численно преобладавшего над ирландцами-католиками протестантского (главным образом англиканского и пресвитерианского) населения; оно составило большинство жителей и в городах.

Религиозная вражда 
Отношения между ольстерцами и католиками-ирландцами с начала колонизации были неприязненными и обычно ограничивались экономическими контактами, смешанные браки были очень редки, и эти две группы развивались относительно самостоятельно. Ольстерцы активно поддержали военные действия Вильгельма III Оранского (ольстерцы назывались также «оранжистами») против другого претендента на английский престол католика Якова II; разгром армии Якова в Северной Ирландии 12 июня 1690 отмечается ольстерцами как праздник. Обострение отношений ольстерцев с ирландцами относится к началу XX века, когда ирландцы вновь развернули борьбу за политическую независимость от Великобритании, а ольстерцы поддерживали союз с ней (отсюда ещё одно их название — «юнионисты»).

Народы Великобритании